UAE Tour 2019 var den första upplagan av det emiratiska etapploppet UAE Tour. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 24 februari och 2 mars 2019. Loppet var en del av UCI World Tour 2019 och vanns av slovenska Primož Roglič från cykelstallet Jumbo–Visma.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
UAE Tour 2019 på ProCyclingStats

Noter

2019
UCI World Tour 2019
2019 i Förenade arabemiraten